Pholien, et ses nombreuses variantes Folien, Follien, Faelan, Faillan, Feuillan, Feuillen, Feuillien, Foillan, etc. est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Pholien est un prénom masculin, fêté le 31 octobre.
 Pholien Systermans (-), nageur et kinésithérapeute belge.

Nom de famille 
Pholien est aussi un patronyme, notamment porté par :
 Joseph Pholien (°  - †  ), homme politique belge.

Saint des Églises chrétiennes 
 Pholien (° vers 600 - †655) ou Feuillen ou Faelan ou Foillan ou Faillan ou Follien ou Feuillan, frère des saints Irlandais Fursy et Ultan, né sur l'île d'Inchiquin qui se trouve sur le lac Corrib à l'ouest du Connemara en Irlande ; célébré le 31 octobre.

Toponyme 
 L'Abbaye Saint-Feuillien du Rœulx, en Belgique a été fondée en 1125.
 L'église Saint-Pholien, la place Saint-Pholien et la rue Saint-Pholien dans le quartier d'Outremeuse à Liège (Belgique).

Œuvre de fiction 
 Le Pendu de Saint-Pholien, un roman de Georges Simenon publié en février 1931.

Voir aussi 
 La Brasserie St-Feuillien produit la St Feuillien, une bière belge d'Abbaye reconnue.
 Le Saint-Feuillien, un fromage belge à pâte souple affiné à la bière St Feuillien

Références